National Gallery of Art, museu d'art ubicat a Washington DC (Estats Units)
 Agència Nacional d'Intel·ligència-Geoespacial (del seu nom en anglès National Geospatial-Intelligence Agency), agència federal dels Estats Units dedicada a la recollida de dades geogràfiques i espacials
 NGA també és el codi ISO 3166-1 de Nigèria